Cheveux d'anges est une expression utilisée en gastronomie et cheveu d'ange désigne une plante :

Gastronomie 
 Les cheveux d'ange, une variété de pâtes italiennes, sorte de spaghettis très fins ;
 La confiture de cheveux d'ange, une confiture fabriquée à base de courge de Siam ou de courge spaghetti, deux cucurbitacées à la chair filandreuse faisant penser à de fins spaghettis ou à des cheveux ;
 Le Cabell d'àngel en catalan ou  en castillan (« cheveu d'ange »), une pâtisserie espagnole à base de cheveux d'ange (chair de courge de Siam ou de courge spaghetti) ;
 Les cheveux d'ange de bœuf, viande de bœuf hachée dont le dessin des filaments sortis de la machine à viande hachée évoque de fins cheveux.

Botanique 
 Le cheveu d'ange (Stipa pennata), une plante herbacée vivace remarquable par ses longues arêtes plumeuses blanches.

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme